Chinatown může znamenat:

 Chinatown (Londýn) – čínská čtvrť v Londýně.
 Chinatown (Vancouver) – největší čínská čtvrť v Kanadě ve Vancouveru
 Chinatown (Manhattan) – čínská čtvrť na newyorském Manhattanu
 Chinatown (album) – album Thin Lizzy z roku 1980
 Čínská čtvrť (film) – film z roku 1974 režírovaný Romanem Polanskim
 Chinatown, My Chinatown – jazzový standard z roku 1910